Felton ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Felton (Somerset), England

in den Vereinigten Staaten:
 Felton (Arkansas)
 Felton (Delaware)
 Felton (Georgia)
 Felton (Kalifornien)
 Felton (Minnesota)
 Felton (Pennsylvania)
 Felton Township (Minnesota)

Felton ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Felton, britische Szenenbildnerin
 Charles N. Felton (1832–1914), amerikanischer Politiker
 Cornelius Conway Felton (1807–1862), amerikanischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Daniel Felton (* 1955), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Duluth

 Katrin Felton (* 1985), deutsches Fotomodel und Schönheitskönigin
 Lavelle Felton (1979–2009), amerikanischer Basketballspieler
 Lindsay Felton (* 1984), amerikanische Schauspielerin
 Lloyd Felton (1885–1953), amerikanischer Bakteriologe und Immunologe
 Mark Felton (* 1974), britischer Historiker und Autor
 Norman Felton (1913–2012), britischer Fernsehproduzent
 Raymond Felton (* 1984), amerikanischer Basketballspieler
 Rebecca Ann Latimer Felton (1835–1930), amerikanische Politikerin
 Samuel Felton (1926–2015), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Tom Felton (* 1987), britischer Schauspieler
 Verna Felton (1890–1966), amerikanische Schauspielerin
 William Harrell Felton (1823–1909), amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Felton Head, Landspitze an der Küste des Enderbylands, Antarktika